Грім — природне явище

Техніка 
 Грім (ОТРК) — оперативно-тактичний ракетний комплекс КБ «Південне».
 Грім (модуль) — український бойовий модуль для легкої бронетехніки.
 Грім (БПЛА) — український ударний безпілотний літальний апарат, баражуючий боєприпас.